Бодня — фамилия. Известные носители:
 Бодня, Василий Григорьевич (1923—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бодня, Вячеслав Игоревич (род. 1950) — советский боксёр.

 Бодня, Валерия Сергеевна (род. 1999) — российская пловчиха в ластах.
 Бодня, Екатерина Игоревна (род. 1957) — украинский медик.

Cм. также:
 Бодниа, Ким (род. 1965) — датский актёр.